Карлос Лопес:
 Лопес, Карлос Антонио (1790—1862) — парагвайский политик, занимавший пост президента и фактически бывший диктатором Парагвая в период с 1844 до 1862 года.
 Лопес, Карлос Хавьер (род. 1980) — аргентинский футболист.